

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Ostaszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice 
 Ostaszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Sońsk 
 Ostaszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Ostaszewo 
 Ostaszewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno

Zobacz też 
 Ostaszewo-Pańki, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski
 Ostaszków